Nowa Kaledonia – terytorium zamorskie Francji na Pacyfiku
 Nowa Kaledonia – największa wyspa terytorium Nowej Kaledonii
 Nowa Kaledonia – nazwa krótkotrwałej szkockiej kolonii w Ameryce Środkowej

Zobacz też 

 Kaledonia